Labrus caeruleus és una espècie de peix de la família dels làbrids i de l'ordre dels perciformes.

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 Parenti, Paola, i John E. Randall 2000: An annotated checklist of the species of the Labroid fish families Labridae and Scaridae. Ichthyological Bulletin of the J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, no. 68. J. L. B. Smith Institute of Ichthyology. Rhodes Univ., Grahamstown, Sud-àfrica. 97.

Enllaços externs 
 Animal Diversity Web  

caeruleus